

Bosnië-Herzegovina
 Korita (Bileća), een plaats in de gemeente Bileća in Bosnië-Herzegovina
 Korita (Bosansko Grahovo), een plaats in de gemeente Bosansko Grahovo in Bosnië-Herzegovina
 Korita (Ilijaš), een plaats in de gemeente Ilijaš in Bosnië-Herzegovina
 Korita (Tomislavgrad), een plaats in de gemeente Tomislavgrad in Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Korita (Lipik), een plaats in de Kroatische gemeente Lipik
 Korita (Rakovica), een plaats in de Kroatische gemeente Rakovica
 Korita (Mljet), een plaats in de Kroatische gemeente Mljet
 Korita (Otok), een plaats in de Kroatische gemeente Otok

Montenegro
 Korita (Bijelo Polje), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Bijelo Polje

Slovenië
 Korita (Idrija), een plaats in de Sloveense gemeente Idrija
 Korita (Trebnje), een plaats in de Sloveense gemeente Trebnje